De familie Boener was een magistratengeslacht uit de Nederlandse stad Venlo, geboren uit Maasschippers. Waar de oorsprong ligt van deze familie, is dus moeilijk te zeggen. De lijn van deze familie is intussen uitgestorven. De familienaam komt in archiefstukken ook voor als Beunen, Boonen, Bonen en Bonerus.

Stamboom

Henrick Boener 
De magistratenlijn begint, tot dusver bekend, bij Henrick Boener. Van hem is bekend, dat hij in 1532 peijburgemeester van Venlo was, en dat hij in het dagelijks leven jurist was. Hij had twee kinderen, Jacob en Peter. Henrick stierf in 1563.

Jacob Boener 
Hij was de oudste zoon van stamvader Henrick Boener. Van hem zijn twee zonen bekend, Henrick en Peter Jacobszoon.

Peter Boener Henricksoen 
Hij was de tweede zoon van stamvader Henrick Boener. In 1542 werd hij in archiefstukken genoemd als rentmeester.

Henrick Boener 
Henrick werd als oudste zoon van Jacob vernoemd naar zijn grootvader. In archiefstukken is vermeld, dat hij in 1552 peijburgemeester van Venlo was, in 1553 in de Vleesstraat woonde en in 1562 of 1563 overleed. Hij liet vier kinderen na, Jacob, Joannes, Agnes en Matheus.

Peter Boener Jacobszoon 
Peter was de tweede zoon van Jacob. In de archieven wordt hij genoemd als de provisor van Wylrehof en in 1546 was hij rentmeester van Venlo. Verder was hij peijburgemeester in 1549, 1557 en 1561. Ook Peter woonde in 1553 in de Vleesstraat.

Jacob Boener 
Deze oudste zoon van Henrick junior wordt voor het eerst vermeld in de archieven in 1581. van 1589 tot 1602 was hij jurist en raadsheer aan het Hof in Roermond. Hij had vier kinderen: Henricus, Joannes, Anna en Agnes. Jacob overleed omstreeks 1629.

Henricus Boener 
Henricus was vermoedelijk een zoon van Peter. Ook hij was jurist, en rentmeester van Venlo in 1577. Hij was peijburgemeester van Venlo in 1587, 1596 en 1604, trouwde met Anna van Beringen en was eigenaar van de Boeninshof in Egchel (Helden). Hij had één zoon, Jacob.

Henricus Jabobszoon Boener 
Deze Henricus was de oudste zoon van Jacob. Hij werd geboren in 1589 in Roermond en overleed in Venlo in 1629. Vanaf 1625 was hij raadsverwant in Venlo en in 1629 was hij peijburgemeester. Zijn vrouw, met wie hij in 1622 trouwde, hertrouwde na zijn dood met Theodorus Schenck. Henricus had drie kinderen, te weten Jacobus, Anna en Elisabeth.

Henricus Joanneszoon Boener 
Deze in 1565 geboren telg was van 1586 tot 1604 raadsverwant van Venlo, in 1599 provisor van het Sint-jacobsgasthuis en peijburgemeester in 1604. In datzelfde jaar werd hij ook schepen.  Hij had twee kinderen, Genesia en Joannes.

Thoenis Boener 
Thoenis was maasschipper in Venlo van 1600 tot 1615, lid van schildersgilde het Sint-Lucasbroederschap, en provisor van het Sint Jorisgasthuis tussen 1620 en 1625.

Varia 
 In de wijk Hogekamp in Venlo-Oost ligt de Boenerstraat, vernoemd naar deze invloedrijke familie.
 Huize Schreurs wordt in de volksmond ook Vogelsanck-Boener genoemd. Het is dus aannemelijk dat de familie Boener (mede-)eigenaar is geweest van dit historische pand.

Zie ook 
 Lijst van burgemeesters van Venlo

Literatuur 
 J.H. Hanssen, De gereformeerdgezinde magistraat van Venlo 1634-1637, in: De Nederlandsche Leeuw 110, 407-412. 
 J. Verzijl, Genealogieen van Venlose schepenfamilies, in: De Limburgse Leeuw 1953), 178-179. 
 J.J.M.H. Verzijl, De zegels der Venlosche scholtissen en schepenen opnieuw beschreven en gevolgd door genealogische aanteekeningen, in PSHAL 71 (1935), 143. 
 Th.L.M.Thurlings, de Maashandel van Venlo en Roermond in de 16e eeuw, blz 131

Externe links 
 Familie Boener op genwiki
 Familie Boener op titven
 Familie Boener op biografisch portaal
 Centraal Bureau voor Genealogie, overzicht
 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

Geschiedenis van Venlo